Bockendahl ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Wilhelm Bockendahl (1855–1928), deutscher Gerichtsarzt
 Johannes Bockendahl (1826–1902), deutscher Arzt und Hochschullehrer